Александр Петрович Березин (1723—1799) — санкт-петербургский городской голова, купец 1-й гильдии.

Биография 
Родился в 1723 году в селе Еремейцеве Ярославского уезда (по другим данным — Еремейцево Рыбинского уезда) Ярославской губернии. Родители его были бедные крестьяне, и сам он с 8 лет был отдан в пастухи, но заработки были так плохи, что часто приходилось просить милостыню. В мальчике рано пробудилась энергия, деловитость и практический ум. Когда ему исполнилось 15 лет, он отправился в Санкт-Петербург (1747 год) и поступил в услужение к какому-то чиновнику, который обучил его грамоте и, умирая, просил знакомых купцов пристроить его верного слугу.

После его смерти, Березин побывал на родине, а потом поступил приказчиком в мучную лавку. Безукоризненная честность помогла ему заслужить полное доверие хозяина, который сделал Березина участником в барышах, и в 1752 году он имел уже деревянный дом в Петербурге и пивоварню, которая обогатила его ещё более. Он записался в купечество по 2-й гильдии. В 1758 году петербургское купечество выбрало его в должность по соляному торгу. В 1760 году Березин сделался купцом 1-й гильдии. Собственным иждивением он выстроил на своей родине две церкви: Никольский собор в селе Мышкине, при его участии получившем статус города, и церковь Вознесения в Круглицах (Охотино), где он когда-то пас стадо и из кустарника якобы слышал пророческий голос, предвещавший ему богатство.

Березин много заботился об общественной пользе, и петербургское купечество выбрало его городским головою. В этом звании он заслужил всеобщее уважение и признательность. Он был также ктитором в церкви Вознесения, которую он отчасти на свои средства и окончил, и получил за это похвальный лист от Санкт-Петербургского митрополита Гавриила. Березин оказал услуги и народному образованию, построив в 1771 году первую в стране народную школу.

Умер 1 ноября 1799 года. От него осталась автобиография, продиктованная им, или составленная от его лица каким-нибудь близким человеком. Извлечения из этой автобиографии были помещены в «Русском архиве» 1879 года.

Примечания

Литература 
 Сокращенная жизнь покойного санкт-петербургского купца первой гильдии Александра Петровича Березина, писанная по его воле незадолго до кончины… согласно образу его жизни и деяний вновь сочиненная Н. Н. в 1807 году… // Русский архив, 1879. — Кн. 1. — Вып. 2. — С. 226—235.
 
 Пастушковы церкви // Деловые вести Ярославии. — 2005. — № 8. — С. 43.

Купцы Российской империи
Санкт-Петербургские городские головы
Меценаты Российской империи